In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Lünen aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DZP: Deutsche Zentrumspartei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 RSF/FSU: Radikal-Soziale Freiheitspartei/Frei-Soziale Union
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 Statt: Statt Partei – Die Unabhängigen
 AfD: Die Alternative für Deutschland (Kurzbezeichnung: AfD) ist eine rechtspopulistische, in Teilen rechtsextreme politische Partei in Deutschland.

Wählergruppen 

 GFL: Gemeinsam für Lünen
 UWG: Unabhängige Wählergemeinschaft
 UWG (1964): Unabhängige Wählergemeinschaft (1964)

Stadtratswahlen 

Fußnoten

1 1948: zusätzlich: DZP: 2,9 %
2 1952: zusätzlich: RSF/FSU: 3,1 %; Stimmenanteil der CDU ergibt sich aus den Stimmen von CDU, FDP, DP und BHE (Bürgerblock)
3 1956: zusätzlich: BHE: 3,1 %
4 1964: zusätzlich: UWG (1964): 3,5 %
5 2014: zusätzlich: Piraten: 2,3 %
6 26. September 1951: Übertritt von fünf SPD-Ratsherren zur FDP

Literatur 
 Fredy Niklowitz/Wilfried Heß (Hrsg.): Lünen 1918–1966, Beiträge zur Stadtgeschichte, 1991, 2. Auflage, , S. 684–689.
 Wingolf Lehnemann: Datenchronik der Stadt Lünen. (= Schriftenreihe des Stadtarchivs Lünen. 12). Stadtverwaltung Lünen, Lünen 1992.
 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004:
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009:
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden (PDF; 3,3 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014:
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014

Einzelnachweise 

Lunen
Kommunalwahlen